Алессандри — фамилия.

Известные носители:

 Алессандри, Артуро (1868—1950) — чилийский государственный и политический деятель, 18-й и 22-й президент Чили.
 Алессандри, Алессандро (1461—1523)  — итальянский юрист и археолог.